boss – szef grupy przestępczej
 Hugo Boss AG – sieć sklepów odzieżowych
 boss – pojęcie z zakresu gier komputerowych
 Boss Corporation – producent sprzętu muzycznego
 Festiwal Przedsiębiorczości BOSS – nazwa festiwalu studenckiego (Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność)
 Boss DS-1 – przester typu distortion
 Boss – amerykański serial telewizyjny
 Boss – przydomek sceniczny Bruce’a Springsteen'a

Zobacz też:
 Boos
 The Boss

Przypisy